Stadion Dinamo je višenamjenski stadion u Moskvi u Rusiji sagrađen 1928. godine, a trenutačno ga se najviše rabi za nogometne susrete i može primiti 36.540 gledatelja. Domaće je igralište za nogometne klubove Dinamo i CSKA iz Moskve.

Ruski nogometni stadioni